BVA puede referirse a:
 Aeropuerto de Beauvais Tillé (Francia), en su código IATA;
 Biblioteca Virtual de Andalucía.
 Banco de Valencia, entidad absorbida por Caixabank en 2013.